Олам:

 Олам (мн.ч. оламот) — слово еврейского языка, означающее «мир; сфера»; используется в следующих терминах:
 Четыре мира бытия (Олам Ацила; Олам га-Бериа́; Олам Йецира; Олам Асиа).
 Агабат-олам («вечная любовь») — благословение, предшествующее молитве Шема.
 Адон Олам («Господь Мира») — гимн синагогальной литургии, прославляющий единство Бога и Провидение.
 Га-Иом гарат Олам — анонимный пиут, которым сопровождается обряд трубления в рог в день еврейского Нового года.
  («основа мира») — название нескольких еврейских сочинений.
  («порядок мира») — название еврейских исторических хроник.
 Тиккун олам («исправление мира») — процесс исправления мира, потерявшего свою гармонию в результате космической катастрофы (швират ха-келим).
  («прогулки по миру») — название нескольких еврейских сочинений.
 Олам — слово таджикского языка, означающее 1/ мир, вселенная; 2/ человечество.
 Олам () — община в уезде Читон, провинция Анзянг, Вьетнам.

В Библии
 Олам () — из сынов Мани, израильтянин. В  читается: Мешуллам, сын Вания.

См. также

Примечания